|-
| 65601 - || 3159 T-3 || 16 d'octubre, 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 65602 - || 3192 T-3 || 16 d'octubre, 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 65603 - || 3229 T-3 || 16 d'octubre, 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 65604 - || 3235 T-3 || 16 d'octubre, 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 65605 - || 3245 T-3 || 16 d'octubre, 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 65606 - || 3315 T-3 || 16 d'octubre, 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 65607 - || 3360 T-3 || 16 d'octubre, 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 65608 - || 3441 T-3 || 16 d'octubre, 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 65609 - || 3445 T-3 || 16 d'octubre, 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 65610 - || 3470 T-3 || 16 d'octubre, 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 65611 - || 3498 T-3 || 16 d'octubre, 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 65612 - || 3564 T-3 || 16 d'octubre, 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 65613 - || 3923 T-3 || 16 d'octubre, 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 65614 - || 4096 T-3 || 16 d'octubre, 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 65615 - || 4163 T-3 || 16 d'octubre, 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 65616 - || 4165 T-3 || 16 d'octubre, 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 65617 - || 4172 T-3 || 16 d'octubre, 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 65618 - || 4217 T-3 || 16 d'octubre, 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 65619 - || 4218 T-3 || 16 d'octubre, 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 65620 - || 4238 T-3 || 16 d'octubre, 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 65621 - || 4247 T-3 || 16 d'octubre, 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 65622 - || 4287 T-3 || 16 d'octubre, 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 65623 - || 4297 T-3 || 16 d'octubre, 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 65624 - || 4347 T-3 || 16 d'octubre, 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 65625 - || 4377 T-3 || 16 d'octubre, 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 65626 - || 5052 T-3 || 16 d'octubre, 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 65627 - || 5090 T-3 || 16 d'octubre, 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 65628 - || 5098 T-3 || 16 d'octubre, 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 65629 - || 5118 T-3 || 16 d'octubre, 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 65630 - || 5134 T-3 || 16 d'octubre, 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 65631 - || 5143 T-3 || 16 d'octubre, 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 65632 - || 5177 T-3 || 16 d'octubre, 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 65633 - || 5291 T-3 || 17 d'octubre, 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 65634 - || 5644 T-3 || 16 d'octubre, 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 65635 - || || 12 de març, 1977 || Kiso || H. Kosai, K. Hurukawa
|-
| 65636 - || || 24 de juny, 1979 || Siding Spring || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 65637 - || || 14 de novembre, 1979 || Nauchnyj || L. V. Zhuravleva
|-
| 65638 - || || 28 de febrer, 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 65639 - || || 28 de febrer, 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 65640 - || || 28 de febrer, 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 65641 - || || 28 de febrer, 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 65642 - || || 2 de març, 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 65643 - || || 1 de març, 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 65644 - || || 1 de març, 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 65645 - || || 1 de març, 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 65646 - || || 1 de març, 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 65647 - || || 1 de març, 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 65648 - || || 7 de març, 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 65649 - || || 1 de març, 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 65650 - || || 2 de març, 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 65651 - || || 2 de març, 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 65652 - || || 2 de març, 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 65653 - || || 7 de març, 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 65654 - || || 2 de març, 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 65655 - || || 2 de març, 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 65656 - || || 1 de setembre, 1981 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 65657 Hube || || 16 d'agost, 1982 || Siding Spring || A. Lowe
|-
| 65658 - || || 20 d'octubre, 1982 || Nauchnyj || L. G. Karachkina
|-
| 65659 - || 1983 XE || 1 de desembre, 1983 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 65660 - || || 14 d'agost, 1985 || Caussols || CERGA
|-
| 65661 - || || 1 de novembre, 1985 || La Silla || R. M. West
|-
| 65662 - || || 26 d'agost, 1986 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 65663 - || || 29 d'agost, 1986 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 65664 - || || 4 de setembre, 1986 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 65665 - || || 9 de setembre, 1986 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 65666 - || 1987 RU || 12 de setembre, 1987 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 65667 - || || 30 de setembre, 1987 || Brorfelde || P. Jensen
|-
| 65668 - || || 14 de gener, 1988 || Kleť || A. Mrkos
|-
| 65669 - || || 13 de febrer, 1988 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 65670 - || || 13 de febrer, 1988 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 65671 - || || 22 de febrer, 1988 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 65672 - || 1988 QD || 16 d'agost, 1988 || Palomar || C. S. Shoemaker
|-
| 65673 - || || 1 de setembre, 1988 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 65674 - || 1988 SM || 29 de setembre, 1988 || Siding Spring || M. Hartley
|-
| 65675 Mohr-Gruber || || 11 de gener, 1989 || Tautenburg Observatory || F. Börngen
|-
| 65676 - || || 4 de febrer, 1989 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 65677 - || || 1 de març, 1989 || Yorii || M. Arai, H. Mori
|-
| 65678 - || || 26 de setembre, 1989 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 65679 - || 1989 UQ || 26 d'octubre, 1989 || Caussols || C. Pollas
|-
| 65680 - || || 2 de març, 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 65681 - || || 2 de març, 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 65682 - || || 24 d'agost, 1990 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 65683 - || || 29 d'agost, 1990 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 65684 - || || 29 d'agost, 1990 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 65685 Behring || || 10 d'octubre, 1990 || Tautenburg Observatory || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| 65686 - || || 14 d'octubre, 1990 || Kleť || A. Mrkos
|-
| 65687 - || || 12 de novembre, 1990 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| 65688 - || || 13 de novembre, 1990 || Palomar || C. S. Shoemaker
|-
| 65689 - || || 16 de novembre, 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 65690 - || 1991 DG || 20 de febrer, 1991 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 65691 - || || 7 d'agost, 1991 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 65692 - || || 12 de setembre, 1991 || Tautenburg Observatory || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| 65693 - || || 4 de setembre, 1991 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 65694 Franzrosenzweig || || 10 de setembre, 1991 || Tautenburg Observatory || F. Börngen
|-
| 65695 - || || 29 de setembre, 1991 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 65696 Pierrehenry || || 6 d'octubre, 1991 || Palomar || A. Lowe
|-
| 65697 Paulandrew || || 6 d'octubre, 1991 || Palomar || A. Lowe
|-
| 65698 Emmarochelle || || 6 d'octubre, 1991 || Palomar || A. Lowe
|-
| 65699 - || || 2 de novembre, 1991 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 65700 - || || 9 de novembre, 1991 || La Silla || E. W. Elst
|-
5